W Grupie A eliminacji do ME 2016 biorą udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki 
Czas: CET

Miejsca po danych kolejkach 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016